Па́спорт:
 Паспорт — государственный документ, удостоверяющий личность;
 Паспорт (ЕСКД) — документ Единой системы конструкторской документации, содержащий основные характеристики изделия и отметки о приемке;
 Паспорт — автоматизированная система электронного учёта персональных данных военнослужащих ВС РФ. Применяется с 2017 года;
 Паспорт (фильм)
 Экологический паспорт
 Паспорт здоровья школьника
 Паспорт транспортного средства